Tayler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Chevallier Tayler (1862–1925), englischer Künstler
 Alexander Norwich Tayler (1870–1937), britischer Schriftsteller
 Howard Tayler (* 1968), US-amerikanischer Cartoonist und Autor
 Jeffrey Tayler (* 1961), US-amerikanischer Journalist
 John Tayler (1742–1829), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Henry Tayler (1859–1959), US-amerikanischer Bankier sowie Politiker (Republikanische Partei)
 Richard Tayler (* 1948), neuseeländischer Langstreckenläufer
 Robert Walker Tayler (1852–1910), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Robert Walker Tayler senior (1812–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Republikanische Partei)

Siehe auch:
 Taylor